MHL steht als Abkürzung für:
 Internationale Hockey-Liga, eine Eishockeyliga der GUS, die von 1992 bis 1996 existierte und übersetzt Meschnazionalnaja Chokkejnaja Liga hieß
 Mobile High-Definition Link, eine digitale Video-Schnittstelle für Mobilgeräte
 Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga, eine Junioren-Eishockeyliga Russlands, die seit 2009 existiert
 den internationalen ITU-Landeskenner für die Marshallinseln

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Unstrut-Hainich-Kreis (für Mühlhausen/Thüringen)

MHL